Chila puede referirse a:chillar de emoción al ver algo que te emociona al verlo

Toponimia 
 Chila como topónimo de origen náhuatl que deriva de los vocablos cillin 'caracolillo' y -lan 'locativo abundancial'. Por tanto, se traduce como 'Lugar donde abundan los caracolillos'.

en Argentina 
 Chila, localidad del departamento General Ángel V. Peñaloza, La Rioja.

en México 
 Municipio de Chila, municipio del estado de Puebla.
 Chila (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.
 Municipio de Chila de la Sal, municipio del estado de Puebla.
 Chila de la Sal, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.
 Chila Honey, cabecera del municipio poblano de Honey.

en Perú 
 Cordillera Chila, cordillera en el departamento de Arequipa al sur del país.
 Volcán Chila, volcán de 5148 msnm, situado en el departamento de Puno.

Personajes 
 Chila (4??-523), patriarca de la Iglesia de Oriente (durante 503-523).
 Chila Lynn (1991-), cantante, pianista y compositora de R&B y soul cubana.

Apellido 
 Chila, apellido:
 Patrick Chila (1969-), jugador de tenis de mesa francés.
 Jaime Chila (1982-), futbolista ecuatoriano.
 Javier Chila (1984-), futbolista ecuatoriano.
 Gonzalo Chila (1984-), futbolista ecuatoriano.
 Hugo Chila (1987-), atleta ecuatoriano.

Miscelánea 
 Chila, pastel de harina de garbanzo, típico de la India.
 Chila, chilacayote - nombre popular de Cucurbita ficifolia, usada para gastronomía.

Notas 

Toponimia náhuatl de Puebla